Опо́чецкий уе́зд () — административная единица Псковской губернии Российской империи. По площади занимал 4727,6 км² (4154 кв. вёрст), население по состоянию на 1896 год — 135 712 человек. Уездным городом являлась Опочка.

История 
В древности территория будущего Опочецкого уезда неоднократно становилась ареной противостояния Русского государства и Великого княжества Литовского.

В составе Российской империи 
Пётр I своим указом приписал город Опочка к Ингерманландской губернии. В 1772 году Опочка становится губернским городом Псковской губернии. После первого раздела Польши, из вновь присоединённых земель к губернии были присоединены новые провинции: Двинская (Польская Лифляндия) и Полоцкая (из земель бывшего Витебского воеводства). Губерния, центром которой осталась Опочка, стала называться 2-й Белорусской губернией. В 1776 году, при отделении от Псковской губернии Полоцкой губернии, центр Псковской губернии был перенесён из Опочки в Псков. В 1777 году создаётся Псковское наместничество и Опочецкий уезд входит в его состав. В 1796 году Псковское наместничество было преобразовано в Псковскую губернию, в составе которой Опочецкий уезд находился вплоть до 1927 года.

Основным занятием жителей уезда являлось земледелие, прочие промыслы были развиты сравнительно плохо.

На территории Опочецкого уезда располагалось село Михайловское — родовое имение Александра Сергеевича Пушкина. Также в уезде находился Святогорский Свято-Успенский монастырь, где был погребён поэт.

При советской власти 
Советская власть в уезде была установлена в январе 1918 года, что сопровождалось крестьянскими восстаниями. В период с февраля по ноябрь того же года немецкие войска оккупировали ряд западных волостей.
В 1927 году произошло разделение уезда на три района. Вновь созданный Опочецкий район вошел в состав Ленинградской области.

Современное положение 
На данный момент территория бывшего Опочецкого уезда разделена между Опочецким, Пушкиногорским и Красногородским районами Псковской области.

Географическое положение 
По состоянию на начало XX века Опочецкий уезд располагался в юго-западной части Псковской губернии и граничил с Новоржевским и Великолукским уездами на востоке, Островским уездом на северо-западе и Витебской губернией на юге.

Состав уезда 
 Велейская волость
 Вороненская волость
 Воронецкая волость
 Ежинская волость
 Жадринская волость
 Копылковская волость
 Полянская волость
 Пушкинская волость
 Синеникольская волость
 Старицкая волость

По состоянию на 1914 год Опочецкий уезд включал следующие 15 волостей (в скобках — центр и его современное месторасположение):
 Синеникольская волость (пог. Синяя-Никола — на территории современной Партизанской волости Красногородского района)
 Афанасьево-Слободская волость (с. Матвеево — на территории современной Макушинской волости Опочецкого района)
 Матюшкинская волость (с. Матюшкино — на территории современной Матюшкинской волости Опочецкого района)
 Покровская волость (с. Ново-Покровское — на территории современной Пограничной волости Красногородского района)
 Красногородская волость (приг. Красный — на территории современной Красногородской волости Красногородского района)
 Петровская волость (д. Усохино — на территории современной Макушинской волости (в части бывшей Петровской волости) Опочецкого района)
 Жадринская волость (пог. Жадро — на территории современной Звонской волости Опочецкого района)
 Глубоковская волость (с. Глубокое — на территории современной Глубоковской волости Опочецкого района)
 Копылковская волость (пог. Копылок — на территории современной Пригородной волости Пустошкинского района)
 Ежинская волость (с. Щукино — на территории современной Щукинской волости Пустошкинского района)
 Воронецкая волость (сл. Таболенец — на территории современного городского поселения Пушкиногорье Пушкиногорского района)
 Печано-Горайская волость (с. Ельняги — на территории современной Горайской волости Островского района)
 Велейская волость (с. Велье — на территории современной Велейской волости Пушкиногорского района)
 Старицкая волость (с. Крулихино — на территории современной Болгатовской волости Опочецкого района)
 Полянская волость (с. Облецово — на территории современной Полянской волости Пушкиногорского района)

В состав Опочецкого уезда Псковской губернии РСФСР периода 1924 — 1927 годов, входили 6 укрупнённых волостей: 
 Велейская волость (с центром в с. Велье)
 Еженская волость (с центром в с. Щукино)
 Красногородская волость (с центром в приг. Красный)
 Опочецкая волость (с центром в г. Опочка)
 Пушкинская волость (с центром в сл. Тоболенец, переим. в с. Пушкинские Горы)
 Синерецкая волость (с центром в с. Синяя Никола)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Старые карты Опоческого уезда